Baksh ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Baksh (* 1980), kanadischer Gitarrist, Sänger und Produzent
 Murad Baksh (1624–1661), Großmogul von Indien

Siehe auch:
 Bakhsh